Сант-Элена () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 2028 человек (2008 г.), плотность населения составляет 227 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 35040. Телефонный код — 0429.

Имеется .

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.santelena.pd.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики